Waiting for the Moon – film del 1987 diretto da Jill Godmilow
 Waiting for the Moon – album dei Tindersticks del 2003
 Waiting for the Moon – singolo delle Bobbysocks del 1986